Зайцов — русская фамилия. Известные носители:

 Зайцов, Арсений Александрович (1889—1954) — офицер Русской императорской армии, педагог, полковник Генштаба.
 Зайцов, Иван Моисеевич (1834 — ?) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Зайцов (Зайцев), Михаил Яковлевич (1806—1876) — генерал-лейтенант, комендант Варшавской Александровской цитадели.

См. также